Herepei Károly (1802–1871) lelkész
Herepei Károly (1817–1906) geológus